Bergholtz kan syfta på:

 Bergholtz, Haut-Rhin – en kommun i departementet Haut-Rhin i regionen Alsace i nordöstra Frankrike
 Bergholtz klockgjuteri – ett klockgjuteri i Sigtuna
 Bergholtz (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Se även
 Bergholz